Гран-при Хассана II 2019 — ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в Касабланке (Марокко) на открытых грунтовых кортах. С 2017 года турнир проходит в Марракеше (Марокко). С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 500 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Нынешний турнир состоится с 8 по 14 апреля 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 1 апреля 2019.
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Фабио Фоньини
  Жо-Вильфрид Тсонга
  Александр Зверев
Теннисисты, имеющие постоянный рейтинг
  Йозеф Ковалик
  Седрик-Марсель Штебе
Теннисисты, победители квалификации:
  Алехандро Давидович Фокина
  Факундо Багнис
  Лоренцо Сонего
  Адриан Менендес Масейрас
Теннисисты, счастливые участники квалификации:
  Карлос Берлок

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт

Марокко
Теннис
Апрель 2019 года
2019